Il singolare del torneo di tennis ASB Classic 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Robin White che ha battuto in finale Andrea Strnadová 2–6, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Andrea Strnadová (finale)
 Sabine Hack (primo turno)
 Larisa Neiland (semifinali)
 Veronika Martinek (secondo turno)

 Alexia Dechaume (quarti di finale)
 Raffaella Reggi (quarti di finale)
 Susan Sloane-Lundy (secondo turno)
 Bettina Fulco-Villella (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ASB Classic 1992